Александр Александрович Всеславин (12 мая 1864 / 1859 — 1 октября 1916, Петроград) — русский архитектор.

Окончил Академию Художеств в 1887 году. Работал техником Городской управы.

Здания по проектам архитектора 
 Улица Лизы Чайкиной, д.№ 23 — доходный дом. 1899, 1903 ?
 Камская улица, д.№ 24 — Часовня Ксении Блаженной на Смоленском кладбище. 1901—1902.
 1-я Никитинская улица, д.№ 1а (на углу 1-й Никитинской и Мигуновской улиц) — церковь Димитрия Солунского в Коломягах. Построена в 1906 году. Проект храма был пожертвован архитектором при сборе средств на строительство, кроме того А. А. Всеславин бесплатно полностью курировал возведение церкви.
 Церковь Казанской иконы Божией Матери в Тосно

Литература 
 Балабейкина О. А. Архитектурные стили Петербурга: «эклектика» в планировочной структуре города // Северо-Запад России: взаимодействие общества и природы. Материалы общественно-научной конференции с международным участием (Псков, 29-30 ноября 2001 г.). Доклады и тезисы. Ч.II. С. 59-61

Примечания

Ссылки 
 Санкт-Петербургские ассамблеи
 Энциклопедия Санкт-Петербурга
 Один из самых древних деревянных храмов Петербурга отмечает своё столетие

Персоны без указанного места рождения
Архитекторы Российской империи XIX века
Архитекторы XX века
Архитекторы Санкт-Петербурга
Выпускники Императорской Академии художеств
Похороненные на Смоленском православном кладбище